Ivo Brešan (1936-2017), homme de lettres croate ;
 Uta Bresan (1965-), chanteuse et animatrice de télévision allemande ;
 Vinko Brešan (1964-), cinéaste croate.

Voir aussi